Peña del Moro es el nombre de varias montañas:

Peña del Moro (Cantabria), de 821 
Peña del Moro (Cataluña), de 277